Albo d'oro del Torneo delle Regioni – albo d'oro del torneo di calcio a 5
 Albo d'oro del Torneo delle Regioni – albo d'oro del torneo di calcio